Die Druga Slovenska Nogometna Liga ist die zweithöchste Liga im slowenischen Profifußball. Sie wurde 1991 nach dem Zerfall Jugoslawiens gegründet und wird seitdem regelmäßig ausgespielt.

Mannschaften 2022/23

Meister

Torschützenkönige

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1991